Brandklinge – abgeleitet vom Grundwort Klinge ‚kleines Kerbtal‘ – ist ein Talname in Baden-Württemberg: 

 Brandklinge (Tiefenbach), linke Waldbachklinge zum Tiefenbach bei Pfrondorf, Stadt Tübingen, Landkreis Tübingen
 Brandklinge (Kocher) – zwei linke Bachklingen zum Kocher im Gemeindegebiet von Braunsbach, Landkreis Schwäbisch Hall; flussabwärts:
 Brandklinge (Kocher), abwärts von Steinkirchen
 Brandklinge, Waldbachklinge des Baierbachs, abwärts von Weilersbach